Зерах - мужское имя.
 Персоналии
 Вархафтиг, Зерах 
 Персонажи, упомянутые в Библии
 Зерах — сын Рагуила, сына Исава.
 Зерах — сын Иуды, сына Иакова.

См.также 
 Зерах, в Библии
 Зерах, царь кушитский